Osoby:
 Ludwig Friedrich Heindorf – niemiecki filolog
 Ray Heindorf – amerykański kompozytor

Zobacz też:
 Haindorf
 Heinsdorf